Karoline Luise ist der Name folgender Personen:

 Karoline Luise von Hessen-Darmstadt (1723–1783), durch Heirat Markgräfin von Baden sowie Mäzenin, Kunstsammlerin und Botanikerin
 Karoline Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach (1786–1816), durch Heirat Erbgroßherzogin von Mecklenburg-Schwerin

Siehe auch:
 Luise Karoline